Scholtyseck ist der Familienname folgender Personen:
 Erich Scholtyseck (1918–1985), deutscher Zoologe
 Joachim Scholtyseck (* 1958), deutscher Historiker

Siehe auch:
 Scholtysek
 Scholtyssek
 Scholtissek